De Rally van Finland 1979, officieel 29th 1000 Lakes Rally, was de 29e editie van de Rally van Finland en de zevende ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1979. Het was de 70e rally in het Wereldkampioenschap Rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Jyväskylä.

Markku Alén greep naar Fiats eerste overwinning van het seizoen toe, met Ari Vatanen die de druk er goed op hield, maar zich uiteindelijk content moest stellen met een tweede plaats. Björn Waldegård eindigde als derde en greep daarmee opnieuw naar de leiding in het kampioenschap, mede geholpen doordat teamgenoot Hannu Mikkola in leidende positie moest opgeven na technisch falen van het materiaal.

Route

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

 Noot: Naam en lengte van klassementsproeven 20 en 29 zijn onbekend.

KP overwinningen

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Rally in 1979
Rally van Finland